Afrikaans purperhoen
 Amerikaans purperhoen
 Azuurpurperhoen